— известная манга Наоки Урасавы и снятое по ней аниме в жанре психологического триллера с элементами детектива. По данным на декабрь 2009 года, манга имела самый высокий пользовательский рейтинг в базе данных Anime News Network. Согласно опросу, проведенному в 2007 году министерством культуры Японии, занимает 19-е место среди лучшей манги всех времен. Аниме, снятое на студии Madhouse, показывалось в 2004—2005 годах и состояло из 74 серий. Кроме того, в 2002 году вышла книга Наоки Урасавы Another Monster («Ещё один монстр»), где события описаны с точки зрения постороннего наблюдателя — австрийского репортера.

Сюжет 
1986 год, Германия. В Дюссельдорфе совершено жестокое убийство: неизвестный проник в дом четы Либертов и застрелил жившую там пожилую пару. Выжили только дети: Анна и её брат-близнец Иоганн. Иоганн ранен в голову и находится в тяжёлом состоянии, он срочно нуждается в операции, а Анна от шока потеряла память и не реагирует на окружающих людей. Так случилось, что в том же городе живёт и работает гениальный молодой хирург Тэмма Кэндзо, который успешно проводит тяжёлую операцию и спасает жизнь мальчика. Это событие перевернёт всю жизнь доктора Тэммы.

Проходит девять лет, и Тэмма заново встречается с Иоганном, который у него на глазах с улыбкой убивает пациента. Тэмма Кэндзо осознает, что он не просто спас человеческую жизнь, а воскресил настоящее чудовище, психопата и убийцу. Между тем, Иоганн стремится найти сестру, с которой расстался девять лет назад. Анна Либерт, теперь уже Нина Фортнер, живёт в Гейдельберге, в благополучной семье, учится в университете, но не помнит своего прошлого и ходит на приём к психологу. Иоганн посылает к новым родителям Нины наёмных убийц. Нина, приходя в себя, начинает вспоминать прошлое и понимает, что девять лет назад именно она стреляла в Иоганна, и по её вине он оказался в госпитале Тэммы. С этого момента пути персонажей расходятся. Тэмма и Нина Фортнер считают, что их долг — найти и убить Иоганна, то есть предотвратить преступления, которые он совершит в будущем. Нина, уже стрелявшая в Иоганна однажды, собирается завершить начатое, а также отомстить за своих родителей. Тэмма, который спас Иоганна во время операции, решает исправить допущенную ошибку. Герои ищут одного и того же человека, иногда встречаются, но действуют не сообща, а в чём-то даже друг против друга. Тэмма считает, что ответственность лежит на нём, — следовательно, ему спустить курок, а Нина не должна запятнать свою совесть убийством. Нина рассуждает аналогично: такой человек, как доктор Тэмма, не должен убивать.

Персонажи 

Главным героем аниме и манги является молодой врач-нейрохирург . Доктор Тэмма живёт и работает в Дюссельдорфе, любит медицину и способен с блеском провести даже самую сложную операцию. Впоследствии, чувствуя свою вину, он с не меньшим жаром принимается за поиски Иоганна.

Тем не менее, большое внимание уделяется всем персонажам, которые так или иначе участвуют в поисках Иоганна: , который расследует дело об убийстве Либертов и с самого начала подозревает доктора Тэмму; , чья жизнь оказалась разрушена из-за вмешательства Иоганна; , невесте доктора Тэммы, которая бросает жениха при первой же неудаче. Кроме того, появляется большое количество второстепенных и эпизодических персонажей, часто связанных между собой.

География 
События аниме и манги хоть и вымышлены, но происходят в реальном мире, среди реальных географических объектов: город Дюссельдорф, где живёт и работает доктор Тэмма; Мюнхенский университет, в котором учатся Карл Нойманн и Лотта; Гейдельбергский замок, где Иоганн назначает Нине Фортнер свидание в 6 серии аниме; река Эльба (), где водится радужная форель; Прага, в то время ставшая столицей Чехии. Местоположение героев легко определить, даже если конкретные географические названия не указаны: например, не сказано, в каком конкретно университете учится Нина Фортнер, но она живёт в городе Гейдельберг — значит, речь идет о Гейдельбергском университете, старейшем университете Германии. Там также есть юридический факультет. Аналогичным образом, можно предположить, какое учебное заведение Дюссельдорфа окончили доктор Тэмма и Руди Гиллен — Университет им. Генриха Гейне, специализирующийся на естественных науках (в том числе медицине) и литературе.

Несмотря на это, аниме делалось на японской студии (Madhouse), поэтому внимательные зрители могут заметить несколько ошибок, допущенных создателями Monster. В частности, в 3 серии, прежде чем Юнкерс выскакивает перед машиной, можно мельком увидеть светофор. И хотя действие происходит в Германии, огни у светофора в японском стиле: красный-жёлтый-голубой. На самом деле, в Германии не существует мест, где использовались бы такие цвета. Есть и отсылки к японской действительности, иногда показанной в юмористическом ключе: например, в одной из сцен доктор Тэмма учит европейца Хьюго Бернхарда есть тушеный картофель с помощью палочек, а тот с непривычки роняет еду прямо на стол, вызывая смех Тэммы Кэндзо. В другом эпизоде доктор Тэмма хочет просмотреть материалы девятилетней давности в архиве газеты. Получив разрешение, он благодарит и по японскому обычаю кланяется. Редактор Мауер, житель Гейдельберга, хмыкает: «Так вот он, японский поклон» ().

Медиа

Манга 
Манга Наоки Урасавы с 1994 по 2001 год выходила в журнале Big Comic Original, в 1997 она получила второй приз на Японском фестивале медиаарта, а в 2001 году — награду издательства Shogakukan как лучшее произведение в категории сэйнэн. В 2022 году о лицензировании манги для издания на русском языке сообщило издательство XL Media.

Эпиграфом к манге стали слова из Откровения Иоанна Богослова:

Список томов, выпущенных в Японии

Аниме 

Аниме-адаптация Monster была сделана на студии Madhouse и транслировалась по телеканалу Nippon Television с 7 апреля 2004 года по 28 сентября 2005 года, в том же году аниме вышло в качестве DVD-бокса. Сюжет практически ничем не отличается от манги. Режиссёром стал Кодзима Масаюки, автор сценария — Урахата Тацухико.

Закрывающую композицию в сериях 1—32 исполняет Дэвид Силвиан (песня называется «For the Love of Life»), начиная с 33 серии — Ингрид Фудзико Хемминг (с песней «Make it Home»). Музыку к обоим альбомам саундтрека написал композитор Хайсима Куниаки.

Monster Original Soundtrack 

 — музыка к аниме Monster. Альбом вышел 23 июня 2004 и, кроме прочего, содержит открывающую композицию аниме (Grain). В Японии заявлен по лейблом VAP. Песни исполняет Дэвид Силвиан.

Monster Original Soundtrack 2 
 — второй альбом саундтрека, вышедший 22 декабря 2004. Лейбл прежний — VAP, а песни исполняет японская пианистка Ингрид Фудзико Хемминг.

Киноэкранизация 
По данным на 2007 год, компания New Line Cinema приобрела права на экранизацию манги. Сценарий для кино-версии должен был написать Джош Олсон.

Отзывы 

В 2022 году редакция сайта IGN дала сериалу 4 место в списке 25 лучших аниме всех времён.

Примечания

Ссылки 

 Аниме Monster  на телеканале Nippon Television.
 Monster на сайте VAP 

Monster